Ду́плекс ( «двойной»):

 Дуплекс — вид недвижимости, предназначенный для проживания двух семей.
 «Дуплекс» — комедия Дэнни Де Вито, в главных ролях Бен Стиллер и Дрю Бэрримор (США, 2003).
 Дуплекс, также полудуплекс и симплекс — способы связи, реализуемые с помощью приёмопередающих устройств.
 Дуплекс — задача в шахматной композиции, разновидность близнецов.
 Дуплекс — печать двумя красками в полиграфии; иные цвета получаются смешением красок в разных пропорциях (наложение цветов, overprint).
  — функция двухсторонней печати принтеров.
 Дуплекс — название аустенитно-ферритных нержавеющих сталей.
 Дуплекс — маркетинговый инструмент, сочетающий в себе создание посадочных страниц (landing pages) и настройку кампаний по контекстной рекламе.
 Дуплекс-процесс производства стали.
 Дуплекс — комплементарно связанные нити ДНК; двухцепочечная форма ДНК.
 DupleX (Дуплекс) — российская пауэр-метал группа, инструментальный проект из города Тверь.
 Дуплекс (артиллерия) — представляет собой сочетание двух артиллерийских систем разного калибра на едином лафете.

См. также 
 TGV Duplex — серия французских высокоскоростных двухэтажных электропоездов.
 Дуплексер (дуплексный фильтр) — устройство для обеспечения работы приёмника и передатчика на одну общую антенну.
 Дюплекс